Semiramis (geslacht), vliegengeslacht uit de familie van de wolzwevers
 Semiramis (koningin), legendarische Assyrische koningin